Délivre-nous du mal est le dernier vers du Notre Père ;
 Délivre-nous du mal (Devil's Prey), film américain de Bradford May sorti en 2001 ;
 Délivre-nous du mal (), film d'horreur américain de Scott Derrickson sorti en 2014.

Voir aussi